Новоелово (Ново-Елово) — деревня в Юкаменском районе Удмуртии на реке Лема, в составе Шамардановского сельского поселения.

География 
Улицы:
 Улица Мира
 Молодёжная
 Прудовая
 Речная
 Родниковый переулок
 Центральная

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 305 человек (2007). В деревне работает средняя школа.

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района